Antigonos (latinisiert Antigonus) ist der Name folgender Personen:

 Antigonos I. Monophthalmos (der Einäugige; † 301 v. Chr.), König von Makedonien, Statthalter und Nachfolger Alexanders des Großen
 Antigonos II. Gonatas (um 319 v. Chr.–239 v. Chr.), Neubegründer der makedonischen Dynastie 
 Antigonos III. Doson (der die Herrschaft abgebende; 263 v. Chr.–221 v. Chr.), Neffe von Antigonos II.
 Antigonos (Sohn des Echekrates) († 179 v. Chr.), Neffe von Antigonos III. Doson
 Antigonos (Sohn des Johannes Hyrkanos), Bruder von Aristobulos I. 
 Antigonos der Hasmonäer († 37 v. Chr.), Herrscher der Hasmonäer